Afonso I d'Este — duque de Ferrara, casado com [[Lucrécia Bórgia]
Afonso II d'Este — duque de Ferrara
Afonso III de Módena ou Afonso III d'Este — duque de Módena
Afonso IV de Módena ou Afonso IV d'Este — duque de Módena
Afonso d'Este, Marquês de Montecchio — filho natural de Afonso I d'Este
Afonso d'Este — filho de Francisco I de Módena, morreu na infância

Desambiguações de história